Le Dernier Jour est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Dernier Jour, film français de Rodolphe Marconi sorti en 2004 ;
 Le Dernier Jour, chanson du groupe Indochine sortie en 2009.

Voir aussi